Csehország
 Miroslav, település a Znojmói járásban
 Miroslav, Postupice településrésze a Benešovi járásban